Rodi kan syfta på:

 Det italienska namnet på ön Rhodos
 Rodi Garganico – italiensk kommun i regionen Apulien
 Rodì Milici – italiensk kommun på ön Sicilien
 Rodi-Fiesso – ort i kommunen Prato Leventina, Ticino, Schweiz